Interpolacija (lat. interpolatio: preinačivanje, mijenjanje) može značiti:
 interpolacija, u matematici, je određivanje nepoznatih vrijednosti neke veličine s pomoću poznatih vrijednosti u nekom intervalu u kojem su poznate zakonitosti njezinih promjena.
 interpolacija (tekst) je umetanje, uvrštavanje, također ono što je umetnuto, uvršteno, osobito tekstovni dodatci ubačeni u neki prvotni tekst. Interpolacijom se katkad razjašnjuje tekst koji sam po sebi nije dovoljno jasan (takve su interpolacije česte u prijevodima, osobito sa starih jezika).
 interpolacija (arhitektura), u arhitekturi, je zgrada nastala kao suvremeno arhitektonsko-urbanističko ostvarenje unutar gusto izgrađenoga gradskoga tkiva s jasno izraženim povijesnim stilskim obilježjima. Najčešće se pritom misli na interpolaciju na slobodnome zemljištu (parceli), između izgrađenoga niza ili bloka zgrada.
 CNC interpolacija: osim pravocrtne (linearne) interpolacije, upravljačka jedinica omogućuje i kružnu interpolaciju.

Izvori